Otoman (în limba turcă osmanlı) se poate referi la::

 Limba turcă otomană
 Dinastia otomană, califii care au guvernat
 Imperiul Otoman, statul
 Turcii otomani, grupul etnic
 Otoman (mobilier), piesă de mobilier